Nogometni kup Herceg-Bosne 1994./95. je bilo prvo izdanje Nogometnog kupa Herceg-Bosne. 

Organizator natjecanja bio je Nogometni savez Herceg-Bosne sa svojim regionalnim nogometnim savezima. U prvoj fazi natjecanja do početka završnice kupa odnosno četvrtfinala igralo se po regionalnim nogometnim savezima. U četvrtfinale su se plasirala četiri kluba iz Neretvansko-hercegovačkog i Livanjsko-ramskog regionalnog saveza savez te po dva kluba iz Regionalnih saveza Središnje Bosne i Bosanske Posavine. 

Kako je početkom svibnja počela srpska ofenziva klubovi iz Bosanske Posavine, 19. srpnja i Dinamo, nisu mogli igrati utakmice pa su tako u četvrtfinalu odigrane samo dvije, a Sloga i Mladost Dubint su prošli u polufinale bez borbe. Prvotna odluka Izvršnog odbora NS Herceg-Bosne bila je da pobjednici druga dva para u polufinalu budu domaćini što na kraju nije realizirano te je održan ždrijeb prema kojemu su oba pobjednika tih utakmica, Vitez i Ljubuški, bili gosti. 

Finalna utakmica koja se trebala odigrati 7. lipnja na Stadionu Zrinjskog zbog opće opasnosti i srpskog granatiranja Mostara je morala biti odgođena za četiri dana te je odigrana 11. lipnja na Pecari u Širokom Brijegu.

Rezultati

1. kolo

Neretvansko-hercegovački i Livanjsko-ramski regionalni savez 

Slobodni: HNK Šujica, NK Neretva Čeljevo i HNK Graničar Ljubunčić

2. kolo

Neretvansko-hercegovački i Livanjsko-ramski regionalni savez

3. kolo

Neretvansko-hercegovački i Livanjsko-ramski regionalni savez

Regionalni savez Središnja Bosna

Četvrtfinale

Polufinale

Finale

Izvori 

 Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 142-148

K-1994-95
HB-1994-95
 HB kup